Monsieur Z est le pseudonyme de :
 Richard Zielenkiewicz, graphiste et illustrateur ;
 Protais Zigiranyirazo, un des principaux responsables présumés du génocide rwandais ;
 Monsieur Z est un groupe de musique.

Pseudonyme